Bitva u Dyrrhachia (48)
 Bitva u Dyrrhachia (1081)